Bruse ist der Familienname folgender Personen:

 August Bruse (1903–1984), deutscher Politiker
 Hermann Bruse (1904–1953), deutscher Maler und Graphiker
 Michael Bruse (* 1969), deutscher Geograph und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Brouzes